Johannesberg kan syfta på:

 Johannesberg – by i Hudiksvalls kommun
 Johannesberg, Mariestads kommun  – ett område i Mariestad
 Johannesbergs slott – en herrgård i Uppland i Rimbo socken, Norrtälje kommun
 Nolgärde och Johannesberg - småort i Stenungsunds kommun
 Johannesberg, Borgå – ett bostadsområde i Borgå stad 
 Johannesberg, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland
 Johannesberg, Unterfranken – en kommun i Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Tyskland

Se även
Johanneberg – en stadsdel och ett primärområde i den södra delen av centrala Göteborg